Justine est un nom propre qui peut désigner :

Nom de famille 

 Jean-Lou Justine (1955-), parasitologiste et zoologiste français.

Prénom 
Justine est un prénom féminin fêté le 12 mars, le 14 mai ou le 7 octobre selon la sainte à laquelle il se rapporte.

Prénom fréquent dans l'Antiquité, il subit un déclin, réapparaît à la Renaissance et se répand surtout à partir du  grâce au célèbre roman du marquis de Sade, Justine ou les Malheurs de la vertu.

Saintes chrétiennes 
Voir

Souveraines 
 Justine (Flavia Justina Augusta), impératrice romaine.

Œuvres 

 Justine ou les Malheurs de la vertu, roman du marquis de Sade.
 Justine, premier volume du Quatuor d'Alexandrie, roman de Lawrence Durrell.
 Justine, film de George Cukor (1969).
 Justine, chanson d'Indochine (1999).

Artistes 
Justin(e), groupe de punk rock français.
 Justine Joli, actrice pornographique américaine née en 1980.
 , chanteuse néerlandaise.

Journalistes 
 Justine Katz, journaliste belge

Sportives 
 Justine Henin, joueuse de tennis belge.

Toponyme 

 Justine, ancienne commune française des Ardennes, aujourd'hui intégrée à Justine-Herbigny.

Prénom féminin
Prénom français
Patronyme français